Роша Невес () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Роша Невес, Лусиано да (род. 1993) — бразильский футболист, нападающий.
 Роша Невес, Педро (род. 1994) — бразильский футболист, нападающий клуба «Спартак» (Москва).